Karwe – frazione della città di Neuruppin (Brandeburgo)
 Karwe – località della frazione di Kribbe del comune di Karstädt (Brandeburgo)